Voor altijd? (album) - album van de Ghost Rockers, afgeleid van de film en serie
 Ghost Rockers - Voor altijd? -  film
 Voor altijd? (boek), boek over Ghost Rockers uit 2016, inspiratie voor de gelijknamige film
 Voor altijd (Frans Bauer), album van Frans Bauer uit 2006
 Voor altijd (I.O.S.), album van I.O.S. uit 2009
 Voor altijd (lied), lied van André van Duin uit 2021